De Russische voetbalbeker 2016/17 (Russisch: Кубок России по футболу 2016/17) was de 25ste editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. De finale werd gespeeld op 2 mei 2017 en de winnaar plaatste zich voor de UEFA Europa League 2017/18. Lokomotiv Moskou wist het toernooi voor de zevende keer te winnen door FK Oeral in de finale met 2-0 te verslaan.

Resultaten

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

Russische voetbalbeker